Липовец (чешск. Lipovec) — деревня и община (obec) в районе Бланско Южноморавского края Чешской Республики. Площадь общины ‒ 11,54 кв. км. Население ‒ около 1200 человек. Находится примерно в 12 км к востоку от центра района г. Бланско, 26 км к северо-востоку от столицы края г. Брно и в 189 км к юго-востоку от Праги. Административно в состав общины входит также деревня Марьянин. В связи с тем, что деревня находится рядом с популярным у туристов Моравским карстовым массивом, её называют «вратами Моравского Карста».

История 
Первое известное упоминание деревни (под немецким названием Zybothslag) датируется 1349 годом в документе, подтверждающем права Графства Гольштейн на земли Драганской Врховины. В 1371 г. впервые упоминается славянское название деревни ‒ Липовка (Lypowka). К дате продажи деревни Гольштейнами в 1437 г. на территории населённого пункта находились усадьба и церковь (сгорела в 1822 г.). В течение последующих пяти столетий деревней владели представители немецкой и чешской знати. Самостоятельный церковный приход был образован в 1785 году. В 1804 г. впервые построено отдельное школьное здание. В 1811 г. заложено поселение Марьянин. В 1828-42 гг. возведена Церковь Рождества Богородицы (псевдоготический стиль). Новое здание школы было построено в 1899 г. и используется до сих пор. Из 215 жителей деревни, сражавшихся на фронтах Первой мировой войны, 48 погибли (памятник погибшим установлен в 1924 г.), 31 вернулись с ранениями или инвалидностью. В годы Второй мировой войны 11 жителей были казнены германской оккупационной властью, 42 угнаны на принудительный труд, трое сражались с фашизмом в составе иностранной армии. Большинство жителей деревни было насильно эвакуировано Вермахтом в 1943-44 гг., так как деревня располагалась на территории войскового полигона. Многие из них вернулись после освобождения территории Красной Армией в 1945 году. На возвышающемся над деревней холме Коял в 1956-58 гг. была построена ставшая региональной достопримечательностью вышка телерадиовещания (высота после реконструкции ‒ 340 метров).

Население

Примечания

Ссылки 
 https://lipovec.cz/ ‒ официальная вебстраница общины Липовец.
 http://www.lipovec.unas.cz/

Населённые пункты Южноморавского края